Пластинчатый доспех — общее название доспехов из пластин. В зависимости от эпохи и региона пластины могли быть не из металла, а из кости, клыков, рогов, вываренной кожи и даже дерева.

Проблема терминологии 
В русскоязычной литературе нет единого понимания термина пластинчатый доспех. Кирпичников называет пластинчатым доспехом ламеллярный, ссылаясь на терминологию Б. Тордемана. В то же время в переводе М. К. Якушина книги Эварда Оукшотта "Археология оружия" пластинчатым доспехом названы plate-mail, шинный доспех (splinted armour) и латный доспех (plate armour). Соловьев использует термин крупнопластинчатый доспех для обозначения наборных доспехов из крупных пластин, приклепанных к ременной основе, которые Кирпичников классифицирует как чешуйчатый. В переводной энциклопедии "оружие и доспехи всех времен и народов" под редакцией К. Жукова пластинчатыми доспехами названы "доспехи, сделанные из стальных пластин, в отличие от доспехов, имеющих кольчужную, бригантную или чешуйчатую конструкцию", при этом в оригинале использовался термин "plate armor".

Виды пластинчатого доспеха 
Имеющий основу из ткани либо кожи
 Шлем из клыков (пластинчатый шлем из клыков кабана)
 Чешуя (доспех) (NB: были варианты как совсем без основы так и на кольчужной основе)
 Лорика сегментата (ламинар на кожаной основе)
 Бригантина (доспех)
 Японская бригантина
 Куяк
Сплетённый шнурами без основы
 Ламеллярный доспех
 Ламинарный доспех (NB: в римском варианте имел кожаную основу)
На кольчужной основе
 Лорика плюмата (чешуя на кольчужной основе)
 Бехтерец
 Юшман
 Калантарь
из крупных пластин без основы
 Зерцальный доспех (NB: были варианты с тканевой подкладкой усиленной кожаными ремнями)

См. также 
 Кольчуга
 Латы
 Доспехи
 История доспехов

Примечания 

Доспехи